Diphyllobothriidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Diphyllobothriidae i ordningen Pseudophyllidea, klassen Cestoda, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Eucestoda, klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Familjen Diphyllobothriidae omfattar 69 levande arter och 13 släkten.  

Diphyllobothriidae är enda familjen i ordningen Pseudophyllidea. 

Kladogram

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Diphyllobothriidae